Казачьи Лагери — название населённых пунктов.

Россия 
 Казачьи Лагери — посёлок в Октябрьском районе Ростовской области.

Украина 
 Казачьи Лагери — село в Горностаевском районе Херсонской области.
 Казачьи Лагери — село в Алёшковском районе Херсонской области.

См. также 
 Лагери